Välikallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Välikallio (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Välikallio (ö i Satakunta), Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar